Coppa Intercontinentale 1991 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1991 – edizione del torneo di pallacanestro